Селиштеа има више значења:

 Селиштеа (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Селиштеа (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Селиштеа (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији